Кусараре има више значења:

 Кусараре (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кусараре, Кампо де Авијасион (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кусараре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кусараре (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику